Ola Svensson kan syfta på

* Ola Svensson (artist)
 Ola Svensson (fotbollsspelare)
 Ola Svensson (fotbollsspelare född 1980)
 Ola Svensson (förläggare)
 Ola S. Svensson (politiker)